Звягин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Звягин, Александр Евстафьевич (1922—1991) — Герой Советского Союза.
 
 Звягин, Альфред Аркадьевич — российский анестезиолог и реаниматолог.
 Звягин, Андрей Григорьевич (1901—1983) — Герой Советского Союза.
 Звягин, Берке Борухович (1921—2002) — советский и российский физик.
 Звягин, Вячеслав Евгеньевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 
 Звягин, Павел Захарович (1903—1968) — советский горный инженер, доктор технических наук.
 Звягин, Сергей Евгеньевич (род. 1971) — российский хоккеист.
 Звягин, Юрий Константинович (род. 1935) — депутат Верховного Совета СССР X созыва.



Топоним 
 Звягин — хутор, Рыльский район, Курская область, Россия

См. также